

Patronyme 
 Félix Pille (1848-1919), peintre français
 Henri Pille (1844-1897), peintre et illustrateur français
 Lolita Pille (née en 1982), romancière française
 Louis Antoine Pille (1749-1828), militaire français
 Marcel Pille (actif à la fin du ), illustrateur français

Prénom 
 (né en 1962), chanteuse d'opéra estonien
 (né en 1987), joueuse estonienne de football

Voir aussi 
 Pille, mascotte de football.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom estonien